Ecija Ojdanić (Drniš, 26. lipnja 1974.) je hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica.

Filmografija

Televizijske uloge

Filmske uloge

Vanjske poveznice 

Hrvatski filmski glumci
Hrvatski kazališni glumci
Hrvatski televizijski glumci
Životopisi, Drniš